Новак Ђоковић је четврти пут освојио турнир. У финалу је победио Ендија Марија резултатом 6:7(2:7), 7:6(7:3), 6:3, 6:2.

Носиоци 

  'Новак Ђоковић (победник)
  Роџер Федерер (полуфинале)
  Енди Мари (финалиста)
  Давид Ферер (полуфинале)
  Томаш Бердих (четвртфинале)
  Хуан Мартин дел Потро (треће коло)
  Жо-Вилфрид Цонга (четвртфинале)
  Јанко Типсаревић (четврто коло)
  Ришар Гаске (четврто коло)
  Николас Алмагро (четвртфинале)
  Хуан Монако (прво коло)
  Марин Чилић (треће коло)
  Милош Раонић (четврто коло)
  Жил Симон (четврто коло)
  Станислас Вавринка (четврто коло)
  Кеј Нишикори (четврто коло)

<ol start=17>
 Филип Колшрајбер ''(треће коло)
 Александар Долгополов ''(прво коло)
 Томи Хас ''(прво коло)
 Сем Квери ''(треће коло)
 Андреас Сепи ''(четврто коло)
 Фернандо Вердаско ''(треће коло)
 Михаил Јужни ''(друго коло)
 Јежи Јанович ''(треће коло)
 Флоријан Мајер ''(друго коло)
 Јирген Мелцер ''(треће коло)
 Мартин Клижан ''(прво коло)
 Маркос Багдатис ''(треће коло)
 Томаз Белучи ''(прво коло)
 Марсел Гранољерс ''(друго коло)
 Радек Штјепанек ''(треће коло)
 Жилијен Бенето ''(треће коло)

Жреб

Финала

Група 2

Група 3

Група 4

Група 6

Група 8 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
|RD1=прво коло
|RD2=друго коло
|RD3=треће коло
|RD4=четврто коло

|RD1-seed01=13
|RD1-team01= М. Раонић
|RD1-score01-1=3
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-score01-4=7<sup>7
|RD1-seed02=
|RD1-team02= Ј. Хајек
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=1
|RD1-score02-3=2
|RD1-score02-4=6<sup>0

|RD1-seed03=Q
|RD1-team03= Џ. Бејкер
|RD1-score03-1=6<sup>5
|RD1-score03-2=5
|RD1-score03-3=2
|RD1-seed04=
|RD1-team04= Л. Росол
|RD1-score04-1=7<sup>7
|RD1-score04-2=7
|RD1-score04-3=6

|RD1-seed05=Q
|RD1-team05= А. Вајнтрауб
|RD1-score05-1=7<sup>7
|RD1-score05-2=7
|RD1-score05-3=6
|RD1-seed06=
|RD1-team06= Г. Пеља
|RD1-score06-1=6<sup>2
|RD1-score06-2=5
|RD1-score06-3=2

|RD1-seed07=
|RD1-team07= С. Дарсис
|RD1-score07-1=2
|RD1-score07-2=3
|RD1-score07-3=4
|RD1-seed08=17
|RD1-team08=
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=6

|RD1-seed09=27
|RD1-team09= М. Клижан 
|RD1-score09-1=3
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=3
|RD1-score09-4=4
|RD1-seed10=Q
|RD1-team10= Д. Брандс
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=6
|RD1-score10-4=6

|RD1-seed11=
|RD1-team11= Б. Томић
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=6
|RD1-seed12=
|RD1-team12= Л. Мајер
|RD1-score12-1=3
|RD1-score12-2=2
|RD1-score12-3=3

|RD1-seed13=Q
|RD1-team13= Д. Села
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=1
|RD1-score13-3=5
|RD1-score13-4=3
|RD1-seed14=
|RD1-team14= Н. Давиденко
|RD1-score14-1=3
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=7
|RD1-score14-4=6

|RD1-seed15=
|RD1-team15= Б. Пер
|RD1-score15-1=2
|RD1-score15-2=4
|RD1-score15-3=1
|RD1-seed16=2
|RD1-team16= Р. Федерер
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=6

|RD2-seed01=13
|RD2-team01= М. Раонић 
|RD2-score01-1=7<sup>7
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3='''6
|RD2-seed02=
|RD2-team02= Л. Росол
|RD2-score02-1=6<sup>2
|RD2-score02-2=2
|RD2-score02-3=3

|RD2-seed03=Q
|RD2-team03= А. Вајнтрауб
|RD2-score03-1=2
|RD2-score03-2=6<sup>4
|RD2-score03-3=4
|RD2-seed04=17
|RD2-team04=

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2013.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно